Čardak est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Čardak, un village situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie ;
Čardak, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Čardak, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.